Сезон 2021/22 — 52-й сезон в истории футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и 48-й сезон подряд для клуба в чемпионате Франции.

Состав

Основной состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 60 000 000

Вернулись из аренды

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 7 000 000

Ушли в аренду

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Франции

Чемпионат Франции

Таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Франции

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Примечания

Ссылки 

2021
Пари